Unter Symbiose (deutsch Zusammenleben) versteht man 
 in der Biologie die Vergesellschaftung von Individuen zweier unterschiedlicher Arten, die für beide Partner vorteilhaft ist, siehe Symbiose
 in der Psychologie zwischenmenschliches Zusammenleben, das oft auch ein Abhängigkeitsverhältnis widerspiegelt, siehe Symbiose (Psychologie)

Siehe auch 

 Symbiosismus
 Symbio (BKL)